Уильямстаун:

 Уильямстаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Уильямстаун — пригород Мельбурна, Австралия.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстон
 Уильямсвилл
 Уильямсберг
 Уильямспорт